Johann Gottfried Gutensohn (1792-1851) – architetto tedesco
 Katrin Gutensohn (1966) – sciatrice austriaca naturalizzata tedesca